Islington – miejscowość w hrabstwie Wielki Londyn (Anglia)
 London Borough of Islington – dzielnica Londynu w Anglii
 Islington – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Shropshire, w dystrykcie Telford and Wrekin